Ipsenore – personaggio della mitologia greca, figlio di Dolopione e sacerdote del dio Scamandro, ucciso da Euripilo
 Ipsenore – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo ucciso da Deifobo che mirava contro Idomeneo
 Ipsenore – personaggio della mitologia greca, figlio di Neleo e Clori

Note